August Saský (31. července 1526, Freiberg – 11. února 1586, Drážďany) byl saský panovník. Jeho bratrem byl Mořic Saský, jenž působil jako saský kurfiřt. Když však v červenci 1553 Mořic Saský zemřel, stal se August Saský jeho nástupcem. V úřadu zůstal až do své smrti roku 1586.

Manželství a potomci 
Dne 7. října 1548 si August Saský vzal Annu Dánskou, dceru krále Kristiána III. Dánského a jeho manželky Doroty Sasko-Lauenburské. Svatba se konala v rezidenci ve Weißenfelsu a pár měl poté patnáct dětí. Z nich se ale pouze čtyři dožily dospělosti, i přesto se žádné z nich nedožilo více než 45 let.

 1. Jan Jindřich (5. 5. 1550 Weißenfels – 12. 11. 1550 tamtéž)
 2. Eleonora (2. 5. 1551 Wolkenstein – 24. 4. 1553 tamtéž)
 3. Alžběta (18. 10. 1552 Wolkenstein – 2. 4. 1590 Heidelberg)
 ⚭ 1570 Jan Kazimír Falcko-Simmernský (7. 3. 1543 Simmern – 16. 1. 1592 Heidelberg)
 4. Alexandr (21. 2. 1554 Drážďany – 8. 10. 1565 tamtéž)
 5. Magnus (24. 9. 1555 Drážďany – 6. 11. 1558 tamtéž)
 6. Jáchym (3. 5. 1557 Drážďany – 21. 11. 1557 tamtéž)
 7. Hektor (7. 10.  1558 Drážďany – 4. 4. 1560 tamtéž)
 8. Kristián I. Saský (29. 10. 1560 Drážďany – 25. 9. 1591 tamtéž), saský kurfiřt od roku 1586 až do své smrti
 ⚭ 1582 Žofie Braniborská (6. 6. 1568 Rheinsberg – 7. 12. 1622 Colditz)
 9. Marie (8. 3. 1562 Torgau – 6. 1. 1566 tamtéž)
 10. Dorotea (4. 10. 1563 Drážďany – 13. 2. 1587 Wolfenbüttel)
 ⚭ 1585 Jindřich Julius Brunšvicko-Lüneburský (15. 10. 1564 Hessen – 30. 7. 1613 Praha), vévoda brunšvicko-lüneburský a kníže brunšvicko-wolfenbüttelský od roku 1589 až do své smrti
 11. Amálie (28. 1. 1565 Drážďany – 2. 7. 1565 tamtéž)
 12. Anna (16. 1. 1567 Drážďany – 27. 1. 1613 Coburg)
 ⚭ 1586 Jan Kazimír Sasko-Koburský (12. 6. 1564 Gotha – 16. 7. 1633 Coburg), vévoda sasko-kobursko-eisenašský v letech 1572–1596 a vévoda sasko-koburský od roku 1596 až do své smrti, rozvedli se roku 1593
 13. August (23. 10. 1569 Drážďany – 12. 2. 1570 tamtéž)
 14. Adolf (8. 8. 1571 Stolpen – 12. 3. 1572 Drážďany)
 15. Friedrich (18. 6. 1575 – 24. 1. 1577)

Dne 1. října 1585 Anna zemřela. Jen o tři měsíce později, konkrétně dne 3. ledna 1586, se August znovu oženil, tentokrát v Dessau s Anežkou Hedvikou Anhaltskou, dcerou Jáchyma Arnošta Anhaltského. Nevěstě bylo tehdy pouze třináct let, zatímco ženichovi šedesát. On sám ale měsíc po svatbě zemřel a byl pohřben v Dómu Panny Marie ve Freibergu. Nástupcem se stal jeho jediný žijící syn Kristián.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wettinové (albertinská větev)
Saští kurfiřtové
Saští princové
Luteráni
Protestantští panovníci
Narození v roce 1526
Narození 31. července
Narození ve Freibergu
Úmrtí v roce 1586
Úmrtí 11. února
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále ve Freibergu
Muži